Ein Platz an der Sonne ist eine Redewendung aus einer Rede des deutschen Außenpolitikers Bernhard von Bülow, siehe Platz an der Sonne.

Weitere Bedeutungen:

 Ein Platz an der Sonne war das Motto der Deutschen Fernsehlotterie der ARD, siehe Deutsche Fernsehlotterie
 Ein Platz an der Sonne ist das Titellied der ARD-Fernsehlotterie aus dem Jahr 2001, gesungen von dem Gesangstrio Die Jungen Tenöre
 Ein Platz an der Sonne ist ein US-amerikanischer Spielfilm von 1951

Für den Schlager von Udo Jürgens aus dem Jahre 1971 siehe Zeig mir den Platz an der Sonne.